Durakovići est un toponyme qui peut désigner :
Durakovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Durakovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vlasenica et dans la République serbe de Bosnie.